Un Código Numérico Inverso es un sistema de comunicación en el cual las palabras se cifran ocupando números que son dispuestos de manera inversa al ordenamiento del alfabeto a codificar.

Decodificación 

Dependiendo de su complejidad, se puede decodificar un Código Numérico Inverso contestando una serie de interrogantes: -hallar el idioma codificado. -descubrir cómo se ha ordenado el alfabeto, hallar el orden de las numeraciones cifradas, comprender cómo se separan las palabras y oraciones de una frase y analizar el sentido del mensaje.

Uso Moderno 

[7.4:5_7.2_0:0:]

Matemáticas